Azizos steht für:
* Azizos (Gottheit), semitische Gottheit der Antike
 Azizos (Emesa) († 54), Fürst von Emesa